Das Gold Coast Classic 1997 war ein Damen-Tennisturnier der WTA Tour 1997 der Kategorie Tier III. Das Hartplatzturnier fand vom 30. Dezember 1996 bis 5. Januar 1997 in Gold Coast im Ortsteil Hope Island statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1997
1997